

Rivieren in Frankrijk 
 Loue (Doubs), zijrivier van de Doubs
 Loue (Isle), zijrivier van de Isle